Traforo – galleria sotterranea
 Traforo – motivo decorativo
 Traforo – motivo decorativo architettonico
 Traforo –  sega ad arco